Ciwalen (Sukaresmi), een plaats in Indonesië
Ciwalen (Garut Kota), een plaats in Indonesië
Ciwalen (Warungkondang), een plaats in Indonesië
Ciwalen (Dayeuhluhur), een plaats in Indonesië